OAM eller oam har flere betydninger:
 Oamaru Aerodrome - New Zealand
 Object access method
 Observatorio Astronómico de Mallorca - et observatorium i Spanien
 Orbitale angulære moment - flertydig - fysik
 Oracle Access Manager - en software komponent designet af Oracle Corporation